El nombre de Sibilia puede referirse a:

Lugares 
 Sibilia: municipio del departamento de Quetzaltenango, Guatemala.

Personas 
Enrico Sibilia: diplomático y cardenal italiano.